

Cinema 
 The Moving Finger – film del 1912
 The Moving Finger – film del 1963 diretto da Larry Moyer
 Terrore per posta (The Moving Finger) – film del 1985 diretto da Roy Boulting

Letteratura 
 Il terrore viene per posta (The Moving Finger) – romanzo di Agatha Christie del 1942
 Il dito (The Moving Finger) – racconto di Stephen King contenuto nell'antologia Incubi & deliri

Musica 
 The Moving Finger – nome alternativo del gruppo musicale britannico Second Hand

Televisione 
 Jeannie diventa attrice (The Moving Finger) – episodio della prima stagione di Strega per amore